Прову́лок Оле́га Кошово́го — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Олега Кошового — провулок у місті Вінниця.
 Провулок Олега Кошового — провулок у місті Київ.
 Провулок Олега Кошового — провулок у місті Черкаси.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки